Староторо́пское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Западнодвинского района Тверской области. На территории поселения находятся 50 населенных пунктов.
Администрация поселения располагается в посёлке Старая Торопа.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Староторопского, Пятиусовского и Макеевского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 521,5 км²
 Нахождение: северо-западная часть Западнодвинского района
 Граничит:
 на севере — с Торопецким районом, Скворцовское СП и Речанское СП
 на востоке — с Западнодвинским СП
 на юго-востоке — с Бенецким СП
 на западе — с Псковской областью, Куньинский район
 внутри поселения — территория городского поселения пгт Старая Торопа.

Основная река — Торопа. Также по территории поселения протекают реки Скаговка, Песка и Вертла. 
Поселение пересекает автомагистраль  «Балтия» и железная дорога «Москва — Великие Луки — Рига».

Экономика 
Сельское хозяйство, лесозаготовка, натуральное хозяйство.

Население

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
В 2000 году исключены из учетных данных деревни Гераси, Козино, Песчивица.
Ранее исчезли деревни Курбаты, Хвошня, Суидово, Кривкино, Барашково, Заход, Совкино, Трахново и др.;

История 
В XIX-начале XX века территория поселения относилась к Торопецкому уезду Псковской губернии. После ликвидации губерний в 1927 году территория поселения вошла в состав Октябрьского района Ленинградской области, с 1929 года входит в Западную область (до 1935 г.). После образования Калининской области — в составе Октябрьского района. С 1944 по 1957 год Октябрьский район относился к Великолукской области. С 1963 года территория поселения в составе Западнодвинского района.

Известные люди 
 В деревне Антохино родился Герой Советского Союза Павел Игнатьевич Боровков.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Западнодвинского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году